Limnogale is een monotypisch geslacht van zoogdieren uit de familie van de familie van de tenreks (Tenrecidae).

Soort 
 Limnogale mergulus Major, 1896

Tenreks